María Luisa Isabel de Orleans (Marie Louise Élisabeth d'Orléans; Versalles, 20 de agosto de 1695 - París, 21 de julio de 1719) fue la hija mayor del regente Felipe II de Orleans y de su esposa Francisca María de Borbón, hija legitimada del rey Luis XIV.

Primeros años 
María Luisa Isabel fue la hija mayor de Felipe II, Duque de Orleans y Francisca María de Borbón, hija legitimada de Luis XIV de Francia y de Madame de Montespan. Se le dio el título honorífico de Mademoiselle de Orleans, que a su matrimonio pasaría a su hermana menor Luisa Adelaida.

Después de recuperarse de una enfermedad que casi le costo la vida a la edad de seis años, su padre personalmente se dedicó a cuidarla día y noche con el fin de salvarla. A la edad de diez, una vez más, contrajo viruela y su abuela escribió en sus memorias que había sido dada por muerta durante más de seis horas.

Matrimonio 

Se casó el 6 de julio de 1710 con su primo Carlos, Duque de Berry, tercer hijo de Luis de Francia, el Gran Delfín y de la Delfina María Ana Cristina de Baviera. Fue un matrimonio infeliz y tras contraer de nuevo viruela durante su primer embarazo, la joven no pudo tener hijos que sobrevivieran más de un día.

Para noviembre de 1713, era de conocimiento público que el duque de Berry había tomado a una de sus damas de honor como amante, a su vez María Luisa tomó como amante a un tal "Señor de la Haya" de quien sabemos poco en estos días. Al saberlo su marido la amenazó con enviarla a un convento e incluso la golpeó en público debido a sus indiscreciones.

En 1714, Carlos muere debido a un accidente de caza y al año siguiente fallece su abuelo Luis XIV de Francia quedando como regente su sobrino Felipe II de Orleans, el padre de la duquesa. La familia Orleans, desde entonces se convierte en la de más influencia en la corte.

La «Mesalina» de la Regencia 
Después de la muerte de su marido, la duquesa de Berry tuvo una serie de amantes, incluso el conde de Riom. Madame de Berry se trasladó al palacio del Luxemburgo, consiguió su propia corte con sus damas de honor y un cuerpo de guardia. Princesa de sangre real, la joven viuda era bella, inteligente, rica, poderosa y sumamente orgullosa de sí misma. Usurpó el rango de reina en varias ocasiones. Protagonista de las orgías organizadas por su padre, el Regente, convirtió su vida en una tragicomedia escandalosa. Desde la muerte de su marido, la duquesa de Berry se entregó a todos los excesos. Su voraz apetito sexual la llevó a tener innumerables aventuras amorosas. Engordaba mucho por su glotonería y fuerte afición al alcohol, también por otras causas naturales, así que sus compañeros de juerga le pusieron el apodo de «princesa rellenita» («princesse joufflotte»). Disimulando sus formas voluminosas, las faldas amplias y el panier del vestido volante, que se puso de moda, permitían valorar su belleza bien entrada en carnes y le ayudaban también a ocultar su estado cuando se hallaba embarazada.

Oficialmente todavía de luto por la muerte de Luis XIV, la voluptuosa princesa desafió a las costumbres austeras de la Corte participando en los bailes de carnaval la noche del 4 de enero de 1716, en la Ópera, enmascarada y radiante de belleza en su muy vistoso vestido con anchas faldas. Tres semanas más tarde, quedándose recluida en el Palacio del Luxemburgo con el pretexto de un fuerte resfriado y sin querer ver a nadie, la duquesa de Berry dio a luz una niña que falleció a los tres días.

El viernes 21 de mayo de 1717, Madame de Berry recibió en el Luxemburgo a Pedro el Grande, zar de Rusia, en una visita semi-oficial a Francia. A pesar de su belleza, la princesa parecía “gruesa como una torre”. Había engordado mucho en los últimos meses, hasta el punto de renunciar a la caza y vender sus caballos de silla. La estancia prolongada de la duquesa en el Château de la Muette durante la primavera dio lugar a rumores escandalosos. Se rumoreaba que la princesa estaba grávida, ya de muchos meses. Voltaire (Arouet) fue arrestado por haber hecho comentarios insultantes sobre la hija del Regente, diciendo ante un informante de la policía, que "esta Mesalina" se quedaba en La Muette para dar a luz en secreto. A principios de julio, la duquesa no salía de La Muette ni se presentaba en sociedad, estando tan "incomodada por su gordura" que se temía por su salud. Estuvo en condición crítica un par de semanas más tarde, cuando se acercaba la hora del parto, pero se recuperó pronto de su alumbramiento clandestino y volvió a su vida de placeres.

Por más que la duquesa de Berry intentaba esconderlos, sus repetidos embarazos siempre llegaban al conocimiento público e inspiraban a los escritores de canciones satíricas con coplas muy picantes denunciando a los amores licenciosos de la «Venus del Luxemburgo». En una degradante canción satírica aparecida en la Navidad de 1717, se narraba como toda la corte de Francia acude a Belén para rendir homenaje al Niño Jesús, encabezada por el regente. En medio de la comitiva viene también su altiva hija, presumiendo de enorme panza de embarazada. Arrodillada ante Dios, « la fecunda Berry» se avergüenza de estar «con la barriga en la boca». Asustada de repente por señales de que podría entrar en trabajo de parto en cualquier momento, la joven viuda se arrepiente de su conducta tan lujuriosa y le promete al Señor poner límites a su libertinaje: solamente quiere a Riom, «a veces» a su padre y a los guardias de su palacio. Es probable que la «fecunda Berry» se encontrara de nuevo encinta en la primavera del 1718. El autor anónimo de las cartas enviadas desde París a Holanda y recogidas en la Gazette de la Régence menciona en fecha del 9 de mayo de 1718 que la duquesa de Berry permanecerá en La Muette hasta el día de Todos los Santos y ha sido sangrada en los últimos días «debido a la situación en la que se encuentra». Poco después, a los 3 o 4 meses de gestación, la duquesa sufrió un aborto espontáneo. Pero volvió a embarazarse en julio y este nuevo embarazo, que pronto fue de público conocimiento, le resultaría fatal.

Último escándalo y muerte 
En el otoño de 1718, por todo París se rumoreaba del nuevo embarazo de la duquesa de Berry. Según Saint-Simon  el progenitor era el conde de Riom, teniente de su guardia. Amante predilecto de la princesa, Riom tenía también relaciones amorosas con su dama favorita, Madame de Mouchy. Durante su encarcelamiento, Voltaire completó su obra de Edipo, que se estrenó el 18 de noviembre de 1718 en la Comédie-Française. El regente Felipe II de Orleans estuvo presente en el estreno y felicitó a Voltaire por su éxito. La tragedia de Edipo gira sobre el incesto de los poderosos; el público entendió que el personaje de Edipo aludía al regente y el de Yocasta a la duquesa de Berry. Esta princesa también estuvo presente en el estreno, entrando al teatro escoltada por las damas de su corte y su guardia personal. Su estado de gravidez visible inspiró comentarios picantes entre los espectadores sobre los supuestos amores incestuosos de la «Mesalina de Berry» con el regente,y por lo tanto contribuyó al éxito público de la tragedia. El 7 de diciembre de 1718, la duquesa de Berry vino a la Académie Royale de Musique (la Ópera de París) y vio una actuación de "Sémiramis", la Tragédie en musique del compositor André Cardinal Destouches, recién estrenada. Acompañada por unas treinta damas de su corte, se sentó en una silla real puesta sobre una plataforma en el anfiteatro. Una barrera colocada en el medio del anfiteatro les separaba del resto del público. Usurpando honores reales, mientras dejaba lucir su embarazo, la "fecunda Berry" escandalizó a los espectadores, asombrados por su descaro.

El 11 de febrero de 1719, la duquesa de Berry asistió a otra representación de Edipo, en honor a su sobrino Luis XV, en el palacio del Louvre. Estaba sentada al lado del niño rey. La sala estaba llenísima y, afectada por el calor, se sintió mal y se desmayó cuando alguna alusión teatral a la maternidad incestuosa de Yocasta fue muy aplaudida por el público. Malas lenguas rumorearon de repente que «la Berry-Yocasta» iba dar a luz a Eteocles en medio de la actuación, pero se abrió una ventana y la joven embarazada se recuperó de su desmayo.En febrero de 1719, la princesa participó en los bailes de carnaval hasta las cuatro de la mañanaa pesar de su embarazo avanzado. El 20 de marzo, muy cerca de su alumbramiento, la duquesa presenció a "Sémiramis" por segunda vez, en compañía del regente y de una de sus hermanas, ambos sentados al lado de su silla real.El 28 de marzo de 1719, en el Palacio del Luxemburgo, presa de contracciones y dolores espantosos, supo que había llegado el momento del parto y de pronto se encerró en una habitación pequeña, con Riom, la Mouchy y unas criadas de confianza, negándose a ver a nadie. Sufriendo oficialmente de una fuerte "indigestión" con fiebre y convulsiones, la duquesa tuvo un trabajo de parto muy laborioso y extenso, encontrándose a punto de morir, y por fin dio a luz a una niña mortinata en el mediodía del 2 de abril.El cura de Saint-Sulpice le había negado los sacramentos. La duquesa de Berry murió el 20 de julio de 1719 en el Château de la Muette, en las afueras de París a los 23 años, con la salud sumamente deteriorada debido a este último parto clandestino. Cuando falleció, la autopsia reveló que estaba de nuevo encinta, embarazada en mayo durante su convalecencia en el castillo de Meudon.

Descendencia 
Con su esposo Carlos, Duque de Berry, tuvo tres hijos que nunca llegaron a más de un mes de vida. Como nietos de Francia, necesitaban un apellido. Sin embargo, ya que su padre era duque de Berry solo por su nombre, su apellido no era "de Berry", sino "de Alençon", tomado de su primer ducado sustancial:

 Una niña (nacida muerta, Palacio de Fontainebleau, 21 de julio de 1711).
 Carlos, duque de Alençon (Palacio de Versalles, 26 de marzo de 1713 - 16 de abril de 1713), fallecido de convulsiones.
 María Luisa Isabel (Palacio de Versalles, 16 de junio de 1714 - 17 de junio de 1714).

Sabiendo que la joven duquesa de Berry ya tenía varios amantes mientras su marido aún estaba vivo, la paternidad real de sus tres primeros hijos estaba abierta a debate. Ya viuda y famosa por su vida licenciosa, "la fecunda Berry" se quedó luego varias veces embarazada y dio a luz secretamente a tres hijas de filiación incierta:

 Una niña (Palacio de Luxemburgo, 27 o 28 de enero de 1716). De padre desconocido, solamente vivió 3 días.
 Una niña (julio de 1717); la duquesa se había retirado al "Château de la Muette" para ocultar su avanzado embarazo. El supuesto padre, Sicaire Antonin Armand Auguste Nicolas d'Aydie, Chevalier de Rion, se convirtió en el amante de Berry en algún momento de 1716 o 1717. De acuerdo a Charles Pinot Duclos, esta criatura sería posteriormente monja en Pontoise, siendo el único vástago de la duquesa que sobrevivió.
 Una niña (Palacio de Luxemburgo, 2 de abril de 1719) nacida muerta; el padre también habría sido el Chevalier de Rion. Con la salud arruinada por su último parto la duquesa de Berry se volvió a embarazar al mes de dar a luz, pues según Saint-Simon, cuando la princesa murió en el Château de la Muette, en las afueras de París a los 23 años, la autopsia reveló que tenía en su útero un nuevo feto con varias semanas de gestación.

Ancestros

Notas

Enlaces externos 

Duquesas consortes de Berry (con la casa de Borbón)
Duquesas de Alençon
Princesas de Orleans
Enfermos por viruela
Sobrevivientes de viruela
Princesas de sangre
Consortes de la casa de Orleans
Nobles francesas del siglo XVII
Nobles francesas del siglo XVIII